Bremm steht für
 Bremm, Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz (Deutschland)

Bremm ist der Familienname von
 Klaus Bremm (1923–2008), deutscher Winzer und Politiker
 Klaus-Jürgen Bremm (* 1958), deutscher Militärhistoriker und Offizier 

Bremm(e) bezeichnet regionalsprachlich, vor allem im Nieder- und Mittelfränkischen
 den Besenginster

Siehe auch:
 Goldene Bremm
 Neue Bremm
 Brem